Роб Кинг (р. 1970, Лос-Анджелес) — американский композитор, создатель (вместе с соавтором Полом Ромеро) саундтрека к сериям игр Might and Magic и Heroes of Might and Magic. Он является владельцем звукозаписывающей компании Green Street Studios.

Карьера 
За свою карьеру Роб Кинг принял участие в разработке более 120 компьютерных игр, среди которых такие игры как Need for speed, Medieval: Total War, Call of Duty и No One Lives Forever. Первой профессиональной работой в сфере компьютерных игр для Роба была разработка компании New World Computing — футуристической игры Zephyr.

За последние 15 лет Роб Кинг сотрудничал с такими компаниями как Electronic Arts, Funcom, Codemasters, Sony, Konami и другими.

Награды

Работы в индустрии видео игр

Примечания

Ссылки